Casole – curazia (frazione) sammarinese della città di San Marino
Casole Bruzio – comune italiano in provincia di Cosenza.
Casole d'Elsa – comune italiano in provincia di Siena.